est une expression anglo-saxonne signifiant « réveil téléphonique ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de Petra sorti le  ;

 , album de John Mayall sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Phil Collins présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi